Санкт-Георген-ам-Филльманнсбах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-на-Инне.  . Официальный код  —  40435.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Кастингер (АПС) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АПС занимает 6 мест.
 АНП занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии